— международная выставка автомобилей, мотоциклов и коммерческих транспортных средств, проходящая осенью раз в два года в городе Токио, Япония, при поддержке ассоциации производителей автомобилей Японии. Впервые была проведена в 1954 году. Является признанным международной организацией конструкторов автомобилей (OICA) автосалоном, на котором чаще представляют концепт-кары, нежели серийные модели, что делает шоу одним из участников «большой пятёрки» (наряду с Детройтским, Женевским, Франкфуртским и Парижским автосалонами).

В первую очередь Токийский автосалон является домом новых разработок основных трёх производителей в Азии: Honda, Nissan и Toyota.

История 

Первое шоу в Токио прошло в 1954 году в парке Хибия с 20 по 29 апреля под именем All Japan Motor Show. На первой выставке присутствовало 267 автомобилей: 17 легковых и 250 коммерческих. Грузовики, автобусы и мотоциклы и представляли большую часть экспонатов. На протяжении 10 дней автосалон посетило  человек, которые имели возможность познакомиться с такими автомобилями, как Austin A40, Hillman Minx и Renault 4CV, Prince Sedan AISH, Toyopet Super RH; Datsun Passenger Delux (модель DB-5), Ohta Sedan и трёхколёсные средства от компании Daihatsu.

Вторая выставка состоялось в 1955 году и проходила в течение двенадцати дней, начиная с 7 мая. Около  человек посетили мероприятие, среди них присутствовал принц Акихито. На шоу были представлены новые Datsun 110, Toyopet Crown RS и Toyopet Master RR.

Легковые автомобили начали получать наибольшую известность на третьем Токийском автосалоне, который открылся 20 апреля 1956 года благодаря, в значительной степени, инициативе Министерства международной торговли и промышленности.

В 1958 году, в связи со строительством метро и подземной стоянки возле парка Хибия, шоу было перенесено на велосипедный гоночный трек в Кораку-эн. Как и в предшествующем году выставка была омрачена проливным дождём, и в 1959 году мероприятие переехало в помещение недавно открывшегося Harumi Showplace, который был в три раза больше своего предшественника.

24 октября 1959 года была открыта 6-я выставка, на которой был представлен первый легковой автомобиль от компании Mitsubishi — Mitsubishi 500.

На выставке 1964 года, проводившейся в сентябре, был представлен автомобиль Nissan Fairlady 1500 (Datsun Sports 1500, SR311 — модификация варианта, дебютировавшего на Токийском автосалоне в 1961 году).

С 1973 года организаторы решили не проводить выставку в следующем году из-за международного энергетического кризиса, в связи с чем было принято решение проводить шоу раз в два года.

В 1989 году выставка переезжает в экспоцентр Makuhari Messe (ранее Nippon Convention Center). Темой 28-й автовыставки стала «свобода передвижения — вкус реальной жизни и роскоши». Иностранные участники вновь присоединились к автосалону, в том числе Корея в категории легковых автомобилей и Испания с Финляндией в категории автозапчастей. Всего на автосалоне свою продукцию представило 332 компании и 3 организации из 15 стран. Количество посетителей и журналистов стало рекордным для мероприятия. Особенно привлекали зрителей Toyota 4500GT, Honda NSX и другие высокоскоростные и высокопроизводительные автомобили.

В 1991 году темой 21-й выставки стал слоган «Открывая новые отношения: единство людей, машин и планеты Земля». 336 компаний представляли 783 транспортных средства. На выставке присутствовало рекордное количество посетителей —  человек.

В связи с высоким интересом общественности к повседневным автомобилям и большому числу концепт-каров шоу вновь вернулось к ежегодному циклу проведения с 2001 по 2005 год, однако начиная с 2007 года мероприятие снова перешло на двухлетнее расписание.

В 2007 году на автосалоне доминировали автомобили с гибридными и электро-двигателями. Свои разработки представляли 241 компания; всего зрители и журналисты, которые состояли из  человек, могли лицезреть 517 транспортных средств. Такие компании, как General Motors, Ford, Chrysler и Hyundai не принимали участие в шоу. Среди транспортных средств, дебютировавших на автосалоне, можно было увидеть Toyota 1/X, Honda CR-Z, Honda U3-X, Mitsubishi i-MiEV Sport, Nissan Pivo 2, Audi Metroproject Quattro, Mitsubishi Evolution X, Nissan GT-R, Subaru Impreza WRX STI и другие.

В 2015 году с 29 октября по 9 ноября была проведена 44-я выставка в истории мероприятия.

Выставки

1985 
Тема: «Культура автомобильного дела: Новое поколение автомобилей».

На выставке были представлены 1032 автомобиля (среди них концепт-кары от 8 компаний), DOHC двигатели, системы 4WD и 4WS. Всего шоу посетило  человек.

1987 

Тема: «Наслаждаясь жизнью на колёсах — вдохновляя будущее человека и автомобиля».

На выставке 1987 года была представлена продукция 276 отечественных и зарубежных производителей, 2-х иностранных государств и 2-х организаций. Среди почётных гостей, которые приехали на мероприятие из-за рубежа, присутствовали президент Международной Организации автопроизводителей, принц Дании Фредерик, шведский король Карл XVI Густав, ряд послов Японии и председателей компаний Ford, BMW и Volkswagen.

 Nissan MID4-II
 Toyota EXV-II
 Nissan ARC-X
 Mitsubishi HSR
 Mazda MX-04
 Isuzu Gemini Zero Door

1989 
Тема: «Свобода передвижения — вкус реальной жизни и роскоши».

На автосалоне была представлена продукция 332 компаний, 2 правительственных органов и 3 организаций из 15 стран. Самыми востребованными среди зрителей стали спортивные автомобили Toyota 4500GT, Honda NSX и другие.

 Jiotto Caspita
 Mazda AZ-550 Sports (Type A, B и C)
 Honda NSX
 Nissan S-Cargo
 Mitsubishi HSR-II
 Suzuki Cappuccino
 Subaru Alcyone SVX
 Nissan NX-Coupe
 Toyota 4500GT

1993 
Тема: «Автомобильные инновации в свободе, естественности и комфорте».

 Ford Mustang
 Nissan Skyline GT-R (R33)
 Suzuki Wagon R

1995 
 Subaru Streega
 Toyota MRJ
 Honda SSM
 Mazda RX-01
 Toyota Prius Hybrid
 Nissan AA-X
 Toyota Moguls

1997 
Тема: «Один мир. Один человек. Одно шоу».

 Maybach 57 и Maybach 62
 
 Toyota Prius

1999 
Тема: «Взгляд в будущее. Изменение транспортных средств для планеты Земля».

Такие компании, как Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi и Mazda представили экологические двигатели на топливных элементах. 5 производителей продемонстрировали гибридные силовые агрегаты.

 Ford 021C concept

2001 

Тема: «Откройте дверь! Светлое будущее автомобилей».

2005 

Тема: «Управление автомобилем завтра!».

В рамках мероприятия, отмечавшего своё 50-летие, прошло 79 мировых премьер автомобилей. Продолжительность проведения шоу было увеличено на 4 дня.

2007 

Тема: «Ловите новости, прикоснитесь к будущему!».

В рамках мероприятия состоялся мировой дебют 77 автомобилей.  журналистов со всего мира посетило мероприятие.

 Honda CR-Z concept
 Honda Inspire
 Mitsubishi Lancer Evolution X
 Nissan GT-R
 Nissan X-Trail
 Subaru Impreza WRX STI

2011 

Тема выставки была «Мобильность может изменить мир». В выставке участвовали:
 Audi A1
 BMW 5
 BMW Alpina B3 GT3
 BMW Alpina B6 BiTurbo Coupé
 Honda AC-X
 Honda EV Ster
 Honda Micro Commuter Concept
 Honda N Box
 Honda RC-E
 Lexus GS
 Mazda Takeri
 Nissan Pivo 3
 Subaru BRZ
 Toyota 86
 Toyota Aqua
 Volkswagen Passat

2013 

Тема: «Конкурируйте! И формируйте новое будущее».

На автосалоне была представлена продукция 178 компаний (Daihatsu, Subaru, Honda, BMW, Hino, Isuzu, Kawasaki, Yamaha, Fuso и другие) и 181 брендов из 12 стран со всего мира. В рамках мероприятия состоялся мировой дебют 76 автомобилей (40 легковых автомобилей, 3 коммерческих транспортных средства, 24 мотоцикла, 3 carrozzeria и 6 кузовов) и премьера 81 моделей от японских автопроизводителей. Всего шоу посетило  человек, что на 7 % больше, чем в 2011 году.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Фотографии и репортажи с Токийского автосалона 2009

Выставки Японии
Мероприятия, регулярно проводимые с 1954 года
Автосалоны
Транспорт в Азии